Tyringham kan syfta på:

 Tyringham, Australien – en ort i Clarence Valley, New South Wales, Australien
 Tyringham, England – en ort i Tyringham and Filgrave, Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Tyringham, Massachusetts – en ort i Berkshire County, Massachusetts, USA